Le elezioni comunali in Puglia del 2005 si sono svolte il 3-4 aprile, con eventuale turno di ballottaggio il 17-18 aprile, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e le elezioni regionali. Complessivamente sono andati al voto 44 comuni pugliesi, di cui 15 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Altamura

Capurso

Gravina in Puglia

Grumo Appula

Mola di Bari

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Andria

Margherita di Savoia

Provincia di Brindisi

Ceglie Messapica

Cellino San Marco

San Pietro Vernotico

San Vito dei Normanni

Torre Santa Susanna

Provincia di Foggia

Cagnano Varano

Carlantino

Casalvecchio di Puglia

Cerignola

Faeto

Manfredonia

Mattinata

Monteleone di Puglia

Ordona

Rocchetta Sant'Antonio

Roseto Valfortore

San Giovanni Rotondo

San Paolo di Civitate

Torremaggiore

Provincia di Lecce

Alezio

Arnesano

Calimera

Carmiano

Gagliano del Capo

Lequile

Maglie

Melpignano

Neviano

Novoli

Parabita

Ruffano

Surbo

Veglie

Provincia di Taranto

Manduria

Montemesola

Sava

Taranto

Note 

Puglia
2005